Марко Маннинен (, род. 7 января 1970) — финский шахматист, международный мастер.

Чемпион Финляндии 1993 г. Бронзовый призер чемпионатов Финляндии 1990 и 1991 гг. (в 1990 г. поделил 2—3 места с Ю. Рантаненом, но уступил серебряную медаль по дополнительным показателям).

В составе сборной Финляндии участник четырех шахматных олимпиад (1990, 1992, 1994 и 1998 гг.), трех командных первенств Европы (1992, 1997 и 1999 гг.), командных первенств мира среди студентов, командных турниров северных стран и ряда международных матчей.

Победитель турнира финских мастеров 1991 г.

Представлял Финляндию на юношеском чемпионате Европы 1987 г., в турнирах северных стран 1992 и 1995 гг. (оба имели статус зональных турниров).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Маннинена в базе Chessgames
 Личная карточка М. Маннинена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам